Werner Schuster est le nom porté par :
 Werner Schuster (1939-2001), homme politique ;
 Werner Schuster (né en 1969), sauteur à ski.